New Philadelphia ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Philadelphia (Illinois)
 New Philadelphia (Indiana)
 New Philadelphia (Ohio)
 New Philadelphia (Pennsylvania)

Siehe auch: 
 Nea Filadelfia, eine Vorstadt von Athen